Az 1982-es férfi kézilabda-világbajnokságot Nyugat-Németországban rendezték. A tornán 16 csapat vett részt, amelyet a Szovjetunió nyert meg. A magyar válogatott a kilencedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot négy darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első három helyezett jutott a középdöntőbe, az egymás elleni eredményeket magukkal vitték. A csoportkör negyedik helyezettjei a 13–16. helyért mérkőztek egy külön csoportban.

A középdöntőben a 12 csapat 2 darab 6 csapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmékőzéseket játszottak. A középdöntő két csoportjának azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

1. csoport

2. csoport

Helyosztók

A 13–16. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1982-es női kézilabda-világbajnokság

Kezilabda
Férfi kézilabda-világbajnokságok